Dylan Eil Ton, dans la mythologie celtique galloise, est le frère jumeau du dieu Llew Llaw Gyffes et le fils Arianrhod, il apparaît dans la Quatrième Branche du Mabinogi : « Math fils de Mathonwy ».

Évènements mythologiques 

Leur naissance est le fruit d’une pratique magique, quand le roi Math veut s’assurer de la virginité de leur mère Arianrhod. 

En temps de paix, le roi a l'obligation de demeurer avec les pieds posés dans le giron d’une vierge. Gilfaethwy, l’un de ses neveux s’éprend de Goewin, la vierge qui fait office de « porte-pieds ». Le druide Gwydion suscite, avec des artifices magiques, une guerre contre Pryderi le prince de Dyved, obligeant le roi à s’éloigner de la jeune fille. Gilfaethwy en profite pour violer Goewin. À la fin de la guerre, elle doit avouer au roi qu’elle n’est plus vierge et ne peut donc plus œuvrer à son office.

Arianrhod, fille de Dôn et sœur de Gwydion et de Gilfaethwy, est pressentie pour la remplacer et doit passer une épreuve qui consiste à enjamber la baguette magique du roi. C'est en se pliant à ce rituel qu’elle donne naissance à deux frères jumeux. Courroucée d’avoir été démasquée, elle poursuit Llew de sa colère en prononçant trois geisa.  Peu après, Dylan, nommé ainsi par le roi, gagne la mer, s’y baigne et nage « aussi bien que les poissons les plus agiles » ; ce qui lui vaut le surnom de « fils de la vague » (Eil Ton). Il est malencontreusement tué par son oncle Gofannon.

Dylan Eil Ton est aussi mentionné dans un poème du « Livre de Taliesin » dans lequel il est qualifié de dieu de la mer.

Articles connexes 

 Littérature celtique galloise ~ Mabinogion
 Mythologie celtique ~ mythologie celtique galloise ~ Mythologie celtique irlandaise

Source 

 Anonyme, Les Quatre branches du Mabinogi traduit du moyen gallois, présenté et annoté par Pierre-Yves Lambert, Éditions Gallimard, collection L’aube des peuples, Paris, 1993. .

Bibliographie 

Divinité galloise